Андрей Сергеевич Савин () — российский футболист, вратарь московского «Локомотива».

Карьера 
Андрей Савин дебютировал за основную команду «Локомотива» 31 августа 2022 года в матче против футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» в рамках Кубка России, выйдя на замену на 31-й минуте вместо получившего травму Маринато Гильерме.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Носта»